Odense Kommune er landets fjerde mest folkerige kommune efter København, Aarhus og Aalborg. Kommunen er den mest folkerige kommune i Region Syddanmark. 39,91% af befolkningen på Fyn, Langeland og Ærø bor i kommunen (pr. 1. juli, 2013).

Kommunen beskæftiger 18.000 ansatte og er dermed den største arbejdsgiver på Fyn. Organisatorisk består kommunen af fem forvaltninger: Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen. Kommunen har et samlet budget på ca. 11,5 mia. kr.

Kommunen driver 38 folkeskoler, og der er yderligere 13 privatskoler i kommunen.

Inden kommunalreformen 
Vor Frue Landsogn blev i 1916 et selvstændigt sogn. I 1936 blev det indlemmet i Odense Købstad og skiftede navn til Korsløkke Sogn.

Fjordager Kommune 
To sognekommuner nordøst for Odense forsøgte at danne storkommunen Fjordager:

Korup-Ubberud Kommune 
To sogne vest for Odense, der i 1800-tallet havde været én sognekommune, men senere var blevet delt i to, søgte sammen igen for at danne storkommunen Korup-Ubberud:

Begge kommuner var for små til at opfylde kommunalreformens krav om mindst 4.000 indbyggere.

Kommunalreformerne 
Odense havde været købstad, men med kommunalreformen i 1970 mistede det begreb sin betydning. 10 sognekommuner samt Fjordager og Korup-Ubberud blev lagt sammen med Odense Købstad til Odense Kommune i dens nuværende udstrækning:

I forbindelse med strukturreformen i 2007 overgik kommunen fra det nedlagte Fyns Amt til Region Syddanmark, men blev ikke sammenlagt med andre kommuner.

Byer

Politik i Odense 
De toneangivende partier i odenseansk politik har gennem mange år været Socialdemokratiet og Konservative, mens Venstre generelt har haft en ringere vælgertilslutning ved byrådsvalgene end partiet har haft ved folketingsvalg i byen. Fra 1919 til 1937 var byen konservativt ledet, men i den overvejende del af det 20. århundrede sad Socialdemokratiet på magten. Ved valget i 2005 lykkedes den konservative udfordrer Jan Boye at vippe Anker Boye (S) af pinden, der havde været borgmester siden 1994. Jan Boye blev støttet af Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Sidstnævnte havde ved forrige valg indgået i konstitueringen med Socialdemokratiet sammen med SF og Enhedslisten. Ved valget i 2009 vandt Anker Boye dog posten tilbage.

I 2016 meddelte Socialdemokratiet og resten af rød blok at man ønskede at hæve kommuneskatten med 1 procentpoint. Den 16 september 2016 fik man af indenrigsministeriet godkendelse til at hæve skatten med 0,5 procentpoint i 2017.

Mandatfordeling

Nuværende byråd

Byrådet 2017-21

Folkevalgte borgmestre i Odense 
 J.L. Christensen, Det Konservative Folkeparti (1919)
 A.P. Henriksen, Det Konservative Folkeparti (1919-1925)
 H. Chr. Petersen, Det Konservative Folkeparti (1925-1937)
 I. Vilh. Werner, Socialdemokratiet (1937-1958)
 Holger Larsen, Socialdemokratiet (1958-1973)
 Verner Dalskov, Socialdemokratiet (1973-1993)
 Anker Boye, Socialdemokratiet (1994-2005 og igen fra 2009-2016)
 Jan Boye, Det Konservative Folkeparti (2006-2009)
 Peter Rahbæk Juel, Socialdemokratiet (2017-)

Sogne 
Medlemstal pr. 1. januar

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 

 Danmarks Statistik – statistikbanken.dk
 Liste over samtlige borgmestre i Odense 

 
Kommune, Odense